Ouest ( für West) steht für folgende geographischen Objekte:
 Ouest (Kamerun), Provinz von Kamerun
 Ouest (ZEAT), Statistikregion in Frankreich
 Département Ouest, Department von Haiti
 Circonscription Ouest, Europawahlkreis in Frankreich
 Île de l’Ouest, Insel im Kerguelen-Archipel

Siehe auch:
 Chemins de fer de l’Ouest, eine ehemalige Privatbahn im Westen Frankreichs